Соревнования по конькобежному спорту в командной гонке среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 проходили 21 февраля и 22 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования ежедневно начинались в 17:30 по местному времени (UTC+4). В первый день прошли квалификационные забеги. Финальные состоялись 22 февраля.

Забеги проводятся на восемь кругов. Команда прошедшая финишную черту первой выходит в следующий этап. Олимпийским чемпионом стала команда Нидерландов с новым олимпийским рекордом. Второе место у команды Южной Кореи, третье место у команды Польши.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпийских игр 2014